Le nom Brian Ford peut faire référence à :

  (1951-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Brian Ford (1961-), un joueur de hockey sur glace canadien.